КНДР принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в четвёртый раз за свою историю, и завоевала четыре золотые и пять бронзовых медалей. Сборная страны состояла из 64 спортсменов (36 мужчин, 28 женщин). КНДР бойкотировала предыдущие олимпийские игры в Лос-Анджелесе и Сеуле.

Медалисты

В филателии 
20 декабря 1992 года КНДР выпустила серию из 4 почтовых марок и малого листа «Победители XXV Олимпийских игр», на которых изображены победители Олимпиады-1992 от КНДР: Чхве Чхоль Су, Пэ Гиль Су, Ли Хак Сон и Ким Иль Ён.

Примечания

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Sports-Reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1990-е годы в КНДР